Ante Katalinić (mariolog)
Ante Katalinić (veslač)

Vidi i:
 prezime Katalinić